Kristineberg steht für:
 Kristineberg (Lycksele), Ort in der Kommune Lycksele, Provinz Västerbotten, Schweden
 Kristineberg (Stockholm), Stadtteil von Stockholm, Schweden
 Kristineberg (Stockholms tunnelbana), Station der U-Bahn Stockholm, Schweden

Siehe auch:
 Kristinebergs Marina Forskningsstation